Laurel Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Laurel Hill (Florida)
 Laurel Hill (Mississippi)
 Laurel Hill (North Carolina)
 Laurel Hill (Oregon)
 Laurel Hill (Rhode Island)
 Laurel Hill (Virginia)
 Laurel Hill (Pennsylvania), Berg in den Allegheny Mountains

Orte in Australien:
 Laurel Hill (New South Wales)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Laurel Hill (Louisiana), ID-Nr. 80001770
 Laurel Hill (South Carolina), ID-Nr. 85002359